Жан -{I}- Постхумни (; Париз, 15. новембар 1316 — Париз, 20. новембар 1316) је био француски и наварски краљ, као и гроф Шампање, од свог рођења, па до своје смрти.

Његов отац, члан династије Капета, Луј X, је преминуо 5. јуна 1316. године, оставивши своју супругу, Клементију, трудну. Жан -{I}- је тако постао краљ у тренутку свог рођења.

Смрт Жана -{I}- у петом дану живота је бацила одређене сумње на његовог стрица, регента и наследника, Филипа -{V}-. Постојале су гласине да је новорођени краљ замењен другим, мртвим, новорођенчетом, а један човек је педесетих година 14. века тврдио да је краљ Жан -{I}-.

Породично стабло

Литература

Референце 

Рођени 1316.
Умрли 1316.
Француски краљеви
Владари Наваре
Династија Капета
Парижани